Карпюк Андрій Миколайович (1990—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпюк Андрій Іванович (* 1952) — радянський та український футболіст, виступав на позиції півзахисника та нападника.
 Карпюк Владислав Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпюк Галина Іванівна — методист відділу Українського центру оцінювання якості освіти Міністерства освіти і науки України, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Климюк Катерина Володимирівна (* 1995) — українська легкоатлетка.
 Карпюк Микола Андронович (* 1964) — український політв'язень в РФ.
 Карпюк Михайло Кіндратович (1925—2014) — учасник збройних формувань ОУН-УПА, Воркутинського повстання у ГУЛАГу, бандурист, письменник.
 Карпюк Олексій Олександрович (1967—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Карпюк Олександр Андрійович ( 1982) — український волонтер, громадський діяч, письменник, блогер.
 Карпюк Роман Петрович (* 1964) — ректор, доктор педагогічних наук України.
 Карпюк Тарас Юрійович (1984—2022) — громадський активіст, учасник АТО на сході України та російсько-української війни.
 Карпюк Юрій Іванович (1931—2018) — спортсмен, рекордсмен України, фахівець у галузі фізичного виховання і спорту, тренер з легкої атлетики (біг)

Примітки 

Українські прізвища